Санджар II (*д/н — 1191) — 9-й султан Іраку в 1189—1191 роках.

Життєпис 
Походив з династії Сельджукидів. Син Сулейман-шаха, султана Іраку, та доньки хорезмшаха Атсиза. Про дату народження нічого невідомо. На думку дослідників це могло статися наприкінці 1140-х або початку 1150-х років. Тривалий час не втручався в політичні справи. Про нього майже відсутня згадка у перських хроніках.

У 1189 році в результаті повалення іракського султана Тогрула III атабеком Кизил-Арсланом з роду Ільдегізідів було вирішено призначити султаном представника роду Сельджукидів для противаги Тогрулу III, що продовжував боротьбу на півночі держави. Вибір впав на Санджара. Втім фактична влада перебувала у Кизил-Арслана та його братів. Після перемоги над Тогрулом III Санджару II було збережено церемоніальну владу.

У 1191 році атабек Кизил-Арслан отримав від халіфа ан-Насіра згоду на оголошення себе султаном Іраку. Після цього Санджара II було повалено, напевне, невдовзі він загинув.

Джерела 
 C.E. Bosworth, The Political and Dynastic History of the Iranian World, The Cambridge History of Iran, Vol. 5, ed. John Andrew Boyle, (Cambridge University Press, 1968), 169—170.
 Ann K. S. Lambton (January 1, 1988). Continuity and Change in Medieval Persia. SUNY Press. ISBN 978-0-887-06133-2.

Султани Іраку
Сельджукиди